Косарев Анатолій Олександрович — повний кавалер ордена Слави
 Косарев Андрій Васильович — Герой Радянського Союзу
 Косарев Микола Андрійович — Герой Соціалістичної Праці
 Косарев Микола Петрович — російський науковець, ректор Уральського державного гірничого університету. Фахівець у галузі гірських машин і устаткування, доктор технічних наук, професор.
 Косарев Олександр Борисович:
 Косарев Олександр Борисович (волейболіст)
 Косарев Олександр Борисович (режисер)
 Косарев Олександр Васильович (1903—1939) — радянський комсомольський і партійний діяч